Glasur bezeichnet:
 Glasur (Keramik), Oberflächenveredlung von Keramik
 Glasur (Küche), Überzug auf Gebäck